Божидар Йович (; род. 13 февраля 1972, Баня-Лука) — хорватский гандболист, игравший на позиции разыгрывающего, чемпион Олимпийских игр 1996 года, чемпион мира 2003 года. За свою карьеру выступал в командах Хорватии «Загреб» и «Карловац», а также за венгерский «Фотекс» из Веспрема.

Ссылки 
 

Гандболисты Хорватии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Веспрем»
Игроки ГК «Замет»